C17 of C-17 kan verwijzen naar:
 C-17 (Dragon Ball), een cyborg uit de mangareeks Dragon Ball
 C17 (Namibië), een weg in Namibië
 C-17 (Spanje), een weg in de Spaanse regio Catalonië
 Boeing C-17 Globemaster III, een vliegtuig van Boeing